Bitwa pod Garigliano – bitwa stoczona w roku 916 podczas walk z Saracenami
 Bitwa pod Garigliano – bitwa stoczona w roku 1503 podczas wojen włoskich